«Дванадцять місяців» — назва художніх творів та фільмів.

 Дванадцять місяців — драматична казка (п'єса-казка) радянського письменника Самуїла Маршака, написана в 1942—1943 роках для МХАТу.
 Дванадцять місяців (мультфільм) — радянський повнометражний мальований мультиплікаційний фільм 1956 року, створений Іваном Івановим-Вано за мотивами однойменної п'єси Самуїла Маршака.
 Дванадцять місяців (фільм) — радянський двосерійний кольоровий телевізійний художній фільм-казка, знятий на кіностудії «Ленфільм» у 1972 році режисером Анатолієм Граніком за однойменною п'єсою Самуїла Маршака.
 Дванадцять місяців (фільм, 1977) — радянський 12-серійний музично-поетичний цикл документальних фільмів 1977—1978 років на музику та вірші російських композиторів, Т/о «Екран» .
 Дванадцять місяців (аніме) — радянсько-японський мультиплікаційний фільм (аніме) 1980 року режисерів Тецуо Імадзави та Ябукі Кіміо за однойменною казкою радянського письменника Самуїла Маршака.
 Дванадцять місяців (фільм, 2005) — білоруський художній фільм 2005 року.
 12 місяців (фільм, 2013) — російський комедійний фільм-казка 2013 року режисера Олександра Баршака.
 12 місяців. Нова казка — російський художній фільм 2015 року автора сценарію та режисера Дениса Єлеонського за мотивами п'єси-казки Самуїла Маршака.

 «Дванадцять місяців» — українська збірка дитячих оповідань та казок (офіційно "книга-календар), що видається щорічно з 1958 року, спершу в Дитвидаві, далі в 1964 році, починаючи з примірника на 1965 рік, у видавництві Веселка, на 2014 р. у видавництві «Ранок», на 2016 — знову у «Веселці».